Степанович — прізвище.

 Володимир Степанович (1858—1938?) — греко-католицький священик Станиславівської єпархії УГКЦ.
 Драгослав Степанович (1948) — югославський футболіст і футбольний тренер.
 Степа Степанович (1856—1929) — військовий діяч, видатний сербський полководець, воєвода.